Перша Ліга Туреччини 1973—1974  — 16-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул всьоме здобув Фенербахче.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

Примітки: 
1. Клуб Бурсаспор взяв участь у Кубку володарів кубків 1974—1975 як фіналіст Кубка Туреччини 1973—1974.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1973-1974
Туреччина
Туреччина
1973 у турецькому спорті
1974 у турецькому спорті